St. Niklas steht für:
 St. Niklas an der Drau, Katastralgemeinde von Villach, Kärnten
 ein Patrozinium des Nikolaus von Myra, siehe Nikolaikirche